Lahrbach ist ein geographischer Name und Namensbestandteil:

Orte:
 Lahrbach, Stadtteil von Tann (Rhön) im Landkreis Fulda, Hessen
 Am Lahrbach, Wohnplatz der Ortsgemeinde Oberlahr, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Lahrbach (Niederwambach), Ortsteil der Ortsgemeinde Niederwambach. Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz

Gewässer:
 Lahrbach (Holzbach), rechter Zufluss des Holzbachs bei Haberscheid, Ortsgemeinde Puderbach, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Lahrbach (Hönne), rechter Zufluss der Hönne in Menden, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Lahrbach (Ulster), rechter Zufluss der Ulster bei Lahrbach, Stadt Tann (Rhön), Landkreis Fulda, Hessen
 Lahrbach (Wied) – zwei Zuflüsse der Wied im Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz; flussabwärts:
 Lahrbach (Wied, Oberlahr), mit Oberlaufname Bürdenbach bis nach Obersteinebach, linker Zufluss bei Am Lahrbach, Ortsgemeinde Oberlahr
 Lahrbach (Wied, Burglahr), rechter Zufluss nach Burglahr